O Oklahoma Warriors foi um clube de futebol com sede em Oklahoma City, Oklahoma, que competia na SISL e na USISL.

História 

Fundado em 1986 pelo técnico e proprietário Chico Villar, o Warriors jogou em casa na Indoor Soccer Arena, de propriedade de Villar. Em fevereiro de 1993, os Warriors se fundiram com o Oklahoma City Spirit da Lone Star Soccer Alliance para se tornarem os Oklahoma City Slickers para a temporada de 1993.

Clubes de futebol extintos em 1993
Clubes de futebol fundados em 1986
Clubes de futebol extintos de Oklahoma